Марко Гудурич (, род. , Прибой, СРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Фенербахче» и сборную Сербии.

Карьера 
Гудурич воспитанник молодёжной команды «Црвена звезды». В апреле 2013 году Марко подписал первый профессиональный контракт с белградским клубом. С 2013 по 2015 год выступал фарм-клуб «Црвены звезды» — ФМП.

В сентябре 2015 года Гудурич подписал с «Црвеной звездой» новый 4-летний контракт.

20 февраля 2017 года, Гудурич стал победителем Кубка Радивоя Корача, а так же был признан «Самым ценным игроком» финала турнира. В решающем матче против «Партизана» (74:64) Марко набрал 18 очков, 6 передач и 4 подбора.

В июле 2017 года Гудурич перешёл в «Фенербахче».

В сезоне 2017/2018 Гудурич, в составе турецкого клуба, принял участие в финале Евролиги и уступил мадридскому «Реалу» (80:85). В этом сезоне в 36 матчах Евролиги статистика Марко составила 6,7 очка, 1,9 передачи и 1,6 подбора.

В июле 2019 года, Гудурич подписал контракт с «Мемфис Гриззлис». В 44 матчах НБА Марко набирал 3,9 очка, 1,7 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру. В декабре 2020 года Гудурич был отчислен из состава «Гризлис».

В декабре 2020 года Гудурич вернулся в «Фенербахче».

Сборная Сербии 
В 2015 году Гудурич выиграл золотые медали чемпионата Европы до 20 лет, а также вошёл в символическую пятёрку и был признан «Самым ценным игроком» турнира.

В 2017 году Гудурич стал серебряным призёром Евробаскета. В финальном матче сборная Сербии уступила сборной Словении со счётом 85:93.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Евролиги: 2017/2018
  Чемпион Адриатической лиги (2): 2015/2016, 2016/2017
  Чемпион Сербии (2): 2015/2016, 2016/2017
  Чемпион Турции (2): 2017/2018, 2021/2022
  Серебряный призёр чемпионата Турции: 2018/2019
  Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2016/2017
  Обладатель Кубка Турции: 2019
  Серебряный призëр Кубка Президента Турции: 2022

Сборная Сербии 
  Серебряный призёр чемпионата Европы: 2017
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК ФМП Белград
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Мемфис Хастл»